Die Qualifikation zum Uber Cup 2010 des afrikanischen Kontinentalverbandes fand vom 20. bis zum 23. Februar 2010 in Kampala statt. Für die Endrunde qualifizierte sich das Team aus Südafrika.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2010 Qualifikation Afrika
Badminton 2010
Badmintonwettbewerb in Kampala